

Personaggi 
 David Mitchell – personaggio dei fumetti Marvel Comics, noto come Trottola Umana

Persone 
 David Mitchell (1943) – canoista britannico
 Dave Mitchell (1962) – calciatore e allenatore di calcio australiano
 David Mitchell (1969) – scrittore inglese
 Dave B. Mitchell (1969) – doppiatore statunitense
 David Mitchell (1974) – comico inglese